William Rogers peut désigner :
 William Barton Rogers (1804-1882), fondateur américain du MIT ;
 William P. Rogers (1913-2001), homme politique américain.

Pseudonyme 

 William Rogers, (1818-1852), dentiste franco-néerlandais.